Рассадин — фамилия. 

Известные носители:

 Рассадин, Валентин Иванович (1939—2017) — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН.
 Рассадин, Виктор Сергеевич (род. 1993) — российский борец вольного стиля.
 Рассадин, Иван Петрович  (в ряде источников Разсадин; 1832—1884) — русский педагог, писатель и переводчик. 
 Рассадин, Константин Александрович (1937—2021) — советский артист балета Кировского театра (1956—1979), главный балетмейстер Государственного балета на льду Ленинграда / Санкт Петербурга (с 1979 года), заслуженный артист РСФСР (1971).
 Рассадин, Сергей Евгеньевич (1958—2017) — белорусский историк, археолог, геральдист.
 Рассадин, Станислав Борисович (1935—2012) — литературовед, критик и публицист, член Союза писателей России, автор термина «шестидесятник».